R 129 steht für:

 Reichsstraße 129, Staatsstraße im Deutschen Reich
 Mercedes-Benz R 129, Roadster von Mercedes-Benz
 Räumboot R 129 der Aldebaran-Klasse, siehe Deutsche Minenräumboote
 ECE-Regelung R 129 zu Kinderrückhaltesystemen in Kraftfahrzeugen, siehe Kindersitz #ECE-R 129, weltweite Norm

R129